Мангуста або Мангуст:

 Мангустові — родина плацентарних ссавців з ряду хижих (Carnivora), підряду Котовиді (Feloidea).
 Мангуста — рід хижих ссавців з родини Мангустові (Herpestidae).
 Мангуст — проект російських патрульних катерів
 Agusta A129 Mangusta — італійський ударний вертоліт.
 De Tomaso Mangusta — італійський спортивний автомобіль.
 Банда мангустів — гренадські «ескадрони смерті» часів Еріка Гейрі.
 Мангуст — воїн Світла у книгах з циклу «Мангуст» російського фантаста Валерія Вайніна.